Кі́тінг ( або ; ) — старе ірландське прізвище, що виникло у ХІІ столітті, серед переселенців, що оселились у Вексфорді в провінції Ленстер на півночі Ірландії, де найбільш видатна родина заснувала Балдвінстонський замок.

Відомі носії

Кітінг Тауншип — селище в окрузі Маккін, штат Пенсільванія
 Кітінг Тауншип — селище в окрузі Поттер, штат Пенсильванія

Інше 
 Анналіз Кітінг

Посилання